Le dimanche 8 août aux Jeux olympiques d'été de 2020 est le dix-neuvième et dernier jour de compétition.

Programme 

|}

Tableaux des médailles

Médailles du jour 
Le détail des médailles attribuées le 8 août figure dans le tableau ci-après.

Tableau des médailles au 8 août 
Toutes les médailles auront été attribuées à la fin de cette dernière journée des Jeux. Pour consulter le tableau des médailles complet : tableau des médailles des Jeux olympiques d'été de 2020.

Articles connexes 
 Jeux olympiques d'été de 2020

Notes et références 

8